Ева Тамарго (, род. 24 декабря 1960) — американская телевизионная актриса. Она наиболее известна благодаря своей роли Пилар Лопес-Фицджеральд в мыльной опере «Страсти», где она снималась с 1999 по 2008 год. За эту роль она дважды номинировалась на премию ALMA.

Тамарго родилась в Бруклине (Нью-Йорк) в семье американки и кубинского журналиста. Свободно владеет испанским языком, благодаря чему в начале карьеры снималась в теленовеллах. Она в итоге вернулась к теленовеллам после закрытия «Страстей», а также продолжала карьеру на американском телевидении, появляясь в сериалах «Грешники и святые» и «Морская полиция: Спецотдел» и мыльной опере «Имущие и неимущие» в 2013 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки